Salares kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Salares (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Málaga, 
 Salares (kommun), Andalusien, Provincia de Málaga, 

Robotskapade Spanienförgreningar